Body Wishes — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 10 червня 1983 року лейблом Warner Bros. Records. Альбом відносять до напрямку рок, поп.

Список пісень 
 «Dancin’ Alone» — 4:03
 «Baby Jane» — 4:44
 «Move Me» — 3:36
 «Body Wishes» — 4:41
 «Sweet Surrender» — 4:57
 "What Am I Gonna Do " — 4:19
 «Ghetto Blaster» — 4:07
 «Ready Now» — 3:34
 «Strangers Again» — 4:10
 «Satisfied» — 4:08

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта